Start Point kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Partida, udde,

Storbritannien 

 Start Point (udde), England, Devon, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar